Linsang africà (Poiana richardsonii)
 Linsangs asiàtics (Prionodon)
 Linsang de Leighton (Poiana leightoni)
 Linsang ratllat (Prionodon linsang)
 Linsang tacat (Prionodon pardicolor)